Manambolo steht für:

 Manambolo (Straße von Mosambik), ein Fluss im Westen Madagaskars
 Manambolo (Sakeny), ein Fluss im Westen Madagaskars
 Manambolo (Mandrare), ein Fluss im Süden Madagaskars
 Manambolo (Madagaskar), ein Ort im Norden Madagaskars